A Igreja de Nosso Senhor do Bonfim é um templo católico, construído a partir de 1750, sendo uma das capelas urbanas da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, e está localizada no Alto do Bonfim, em Pirenópolis, Goiás, Brasil. A Igreja está inserida no Conjunto Arquitetônico, Urbanístico, Paisagístico e Histórico da Cidade de Pirenópolis, tombado pelo Iphan em 1990.

Histórico 

É uma das mais tradicionais igrejas católicas da cidade, dedicada ao Senhor do Bonfim.

Foi erguida a partir de 1750, ano em que chegou a imagem de Nosso Senhor Jesus do Bonfim , trazida de Salvador pelo sargento-mor Antônio José de Campos, estando concluída em 1754.

A imagem de Nosso Senhor do Bonfim veio de Salvador para Pirenópolis, através de um comboio com 264 escravos.

Em 1887 foi restaurada para pior, com a introdução do estilo neogótico, mas em 1937 voltou a aparência primitiva, mas ao mesmo tempo pondo fim a pintura do teto e das paredes do altar-mor, onde se podia ver todas as estações do calvário e os florões recortados nos barrados das paredes.

Arquitetura 
Típica igreja colonial portuguesa, com duas torres sineiras laterais, a Igreja do Bonfim de Pirenópolis chama a atenção por suas dimensões e pela posição de destaque na elevação onde foi instalada.

A construção se encontra em sua forma original. Em seu interior, possui três altares e mesma simétrica distribuição da Matriz, com nave, coro, arco cruzeiro e capela-mor. Encontra-se na parede do lado do evangelho (lado direito) um púlpito de tábuas lisas enfeitado com ornamentos de talha.

Possui 03 (três) altares, o altar-mor de caprichada talha e 02 (dois) laterais, junto ao arco-cruzeiro muito simples. O curioso no Altar-mor é a presença de uma porta no nicho principal, que pode ser aberta, e fechada vendo-se pintado em suas folhas o Cristo Crucificado, com a paisagem de Jerusalém ao fundo. Diz a tradição: quem olhar nos espelhos presente dentro do nicho e não encontrar seu reflexo, morrerá rapidamente, por esse motivo os pirenopolinos nunca olham neste espelho.

A Igreja possui 4 sinos, entre os mais antigos de Goiás: 1 de 1756; 2 de 1803; fundidos por Manoel Cotrim, famoso fazedor de sinos na época; e 1 de 1865 com selo imperial e excelente som.

É permitida a visitação da Igreja, onde há Missas aos Domingos as 10:30.

Galeria 

Atrações turísticas de Pirenópolis
Monumentos religiosos do Brasil
Nosso Senhor Bonfim (Pirenopolis)
Igrejas de Pirenópolis